Okushiri kan syfta på:
 Okushiri (ö), en ö 20 km utanför Hokkaidos kust, Japan
 Okushiri, Hokkaido, en kommun på ön Okushiri, Hokkaido prefektur, Japan
 5125 Okushiri, en asteroid uppkallad efter ön